Steuerung steht für:

 Steuerung (Raumplanung), Steuerung durch und von Planung
 Steuerung (Dampfmaschine), Teil einer Kolbendampfmaschine
 Steuerungstaste, als Kurzform: die Taste „Strg“ einer Computer-Tastatur (englisch „Ctrl“)
 Steuereinheit oder Steuergerät, siehe Controller (Hardware)
 Begriff der Systemtheorie, siehe Steuern (Systemtheorie)
 Kernaufgabe des unternehmerischen Führungssystems, siehe Controlling #Steuerungsaufgaben

Siehe auch:
 Steuerungstechnik (Entwurf und Realisierung von Steuerungen)